Eupilema är ett släkte av maneter. Eupilema ingår i familjen Rhizostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungmaneter
Eupilema